Згода — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Згода — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Польша 
 Згода (концлагерь)
 Згода (пляжный футбольный клуб)

Украина 
 Згода — село в Долинском районе Кировоградской области.